Наталия Мончева е българска учителка и революционерка от Македония.

Биография 

Родена е в Прилеп. В 1901 година завършва с XI випуск Солунската българска девическа гимназия и в учебната 1901/1902 година преподава в българското девическо училище в Битоля френски език, история, физика, краснопис и гимнастика. В Битоля влиза в тайния революционен женски кръжок, който се състои предимно от учителки.

Учителства в Централното българско основно училище в Солун в 1904 – 1908 година.

Преподава в Солунската българска девическа гимназия „Свето Благовещение“ през учебната 1911/1912 и 1912/1913 година.

Родословие

Бележки 

Деятелки на ВМОРО
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Родени в Прилеп
Възпитанички на Солунската българска девическа гимназия
Учители в Солунската българска девическа гимназия
Учители в Битолското българско девическо училище